Ellenfeld steht für:
 Ellenfeld (Bärnau), Stadtteil von Bärnau, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Ellenfeldstadion, Fußballstadion in Neunkirchen, Saarland